III чемпионат мира по лёгкой атлетике проходил с 23 августа по 1 сентября 1991 года в столице Японии Токио. В соревнованиях участвовали атлеты из 167 стран.

Одним из самых запоминающихся событий на чемпионате стало состязание по прыжкам в длину среди мужчин. Карл Льюис сделал шесть своих лучших в карьере прыжков, но проиграл Майку Пауэллу, побившему мировой рекорд Боба Бимона 1968 года. Результат Майка Пауэлла — 8,95 м — продолжает оставаться мировым рекордом по настоящее время.

Мужчины 
WR рекорд мира |
СR рекорд чемпионатов мира |
WL лучший результат сезона в мире |
NR национальный рекорд |
PB личный рекорд |
w результат с попутным ветром, превышающим 2 м/с

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 3rd IAAF World Championships in Athletics Tokyo 23-Aug/01-Sep-91